Моги́ла (Мовилэ, Мовила, Мовилешть, Movileşti) — молдавская и валашская боярская фамилия XVI—XVII вв.
Впервые упоминается в документах под 1499 годом. Родоначальником называют Пурича, герольда воеводы молдавского Стефана III Великого. Его потомки:

 Около 1534 года, во время молдавско-валашских смут, в числе трёх претендентов на валашский престол выступал Моисей Могила.
 В середине XVI века Иоанн Могила занимал высшую в Молдавском княжестве должность — логофета.
 Из его сыновей старший, Иеремия Могила, — господарь молдавский c 1595 по 1606 годы; второй сын Георгий — митрополит Молдавский; третий, Симеон — воевода валашский.
 Пётр Могила, сын Симеона, — киевский митрополит, который возобновил многие древние храмы в Киеве и других городах, много способствовал просвещению паствы. Его именем названа Могилянская академия. Его братья Михаил и Моисей Могила недолго именовались молдавскими господарями, а брат Гавриил Могила дважды был господарём Валахии.
 Дочь Иеремии, Раина (Ирина) Могилянка, мать Иеремии Вишневецкого, бабка польского короля Михаила Корибут-Вишневецкого, была ревнительницей православия и учредительницей монастырей.
 Брат её, Константин Могила, занимал престол Молдавского княжества в 1607-11 гг., другой брат, Александр Могила — в 1615-16 гг.
 Господарь Мирон Барновский-Могила был сыном племянницы Иеремии и Симеона.

Описание герба 
Герб рода Могил, составлен из следующих эмблем: щит разбит на два и рассечен на три, так притом, что средний столб не доходит до верхнего края герба. Щит весь цвета красного, кроме средней полосы, золотой. В первой четверти видим обыкновенный атрибут гербов фамилий молдавского происхождения — воловью голову с кольцом в носу, над головою между рогами звезда, а повыше её корона; во второй четверти две накрест положенные стрелы, а между ними копье, в третьей белая птица, смотрящая влево, несет в носике крест, а над нею корона, и, наконец, в четвёртой польская геральдическая фигура, т. н. novina, или же чаша, в которую поставлен меч. Средняя полоса разбита также на две части, из которых в верхней скрещены две сабли, а в нижней между двумя лунами, обращенными в противоположные стороны, крест.

генеалогическое дерево

Источники 
 «Киевская старина», 1887, кн. 11.
 
 
 

Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Шляхетские роды герба Елита
Шляхетские роды герба Пелец
Шляхетские роды герба Кораб